Les mots rubiginosus, rubiginosa et rubiginosum, variantes graphiques de robiginosus, robiginosa et robiginosum, sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « rouillé ».

En taxonomie, les mots rubiginosus, rubiginosa et rubiginosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales de couleur rouille. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : rubiginosus, rubiginosa, rubiginosum.

Notes et références 

Épithète spécifique